Babik ist der Familienname der folgenden Personen:

 Adrianna Babik (* 1979), polnische Biathletin
 Alfons Babik (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Marcel Babik (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Roman Babik (* 1981), deutscher Jazzmusiker